Горња Козица може бити:

 Горња Козица (Оштра Лука), насељено мјесто у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Горња Козица (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ